Полный список премьер-министров Бангладеш со времени принятия конституции страны.

Премьер-министры Бангладеш

См. также 
 Список президентов Бангладеш

Примечания

Ссылки 
 Rulers — Bangladesh

Списки:Бангладеш
Бангладеш